CRAJ peut faire référence à :
 Centre de recherche et d'analyse juridiques, selon la liste des centres de recherches de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ,

Centre routier alpin jeunes : association belge d'escalade.

Code